Lagravière est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Morgan Lagravière (1987-), navigateur français.

Architecture 
 Château Malartic-Lagravière, domaine viticole situé dans la commune française de Léognan en Gironde.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français